Il singolare del Canada Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Monica Seles era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–1, 7–6 Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1996